

Пікні́к 
 Пікнік () — відпочинок зі споживанням їжі на природі
 «Пікнік» — п'єса Вільяма Інджа, написана в 1953 році
 «Пікнік» — фільм Джошуа Логана, знятий у 1955 році за однойменною п'єсою
 «Пікнік» () — радянський і російський рок-гурт, заснований у 1978 році
 Picnic — шоколадний батончик

Пі́кнік 
 Пікнік ( < πυκνός — «товстий», «повний») — за типологією Ернста Кречмера — людина з кремезною, схильною до повноти будовою тіла, відносно короткою шиєю і широким обличчям.